Касасбуэнас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 30 км². Население — 224 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Покровителями города считаются Сантисимо Кристо дель Ампаро и святая дева дель Росарио.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо